Prey est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Claude Prey (1925-1998), un compositeur français ;
 Hermann Prey (1929-1998), un baryton allemand.

Toponyme  

 Prey, une commune française de l'Eure ;
 Prey, une commune française des Vosges.

Fiction 
Prey, terme anglais pour proie, se réfère à :
 Prey, le titre original du Zombie venu d'ailleurs, un film britannique (1977)
 Prey (2006), un jeu vidéo créé par Human Head Studios et produit par 3D Realms ;
 Prey (2017), un jeu vidéo développé par Arkane Studios et édité par Bethesda Softworks ;
 Prey, titre original du roman La Proie de Michael Crichton (2002) ;
 Prey, une mini-série télévisée britannique (2014) :
 Prey, un film de Franck Khalfoun (2019)
 Prey, film de la franchise Predator réalisé par Dan Trachtenberg sorti en 2022.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de titre